Eine konkave Fläche (von ) ist eine nach innen gewölbte Fläche. Sie ist die Negativform einer konvexen Fläche. Diese Definition setzt eine Definition von "innen" und "außen" voraus, die bei der Betrachtung der Ober- oder Grenzflächen von physischen Körpern meist gegeben ist.

Im Gegensatz zur konvexen Fläche gibt es keine mathematische Definition der konkaven (Teil-Fläche). Eine Teiloberfläche eines Körpers ist dann konkav, wenn die kürzeste Verbindungslinie zwischen zwei beliebigen Punkten der Teiloberfläche vollständig außerhalb des Körpers verläuft.

Verwendung 
Die Bezeichnung wird in der Geometrie zur Beschreibung der Teiloberflächen von Körpern benutzt, weiterhin insbesondere bei optischen Bauelementen (bspw. konkave Linse Zerstreuungslinse, Konkavspiegel), in der Architektur, der Grenzflächenphysik oder in der Bildhauerei.

Weblinks

Einzelnachweise 

Geometrie
Optik